Osoby o tym nazwisku:
 Artim Shaqiri – macedoński piłkarz
 Xherdan Shaqiri – szwajcarski piłkarz